Wegener steht für:
 Wegener (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wegener (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Wegener (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 Wegener (Verlag) (Koninklijke Wegener NV), niederländischer Zeitungsverlag 
 (29227) Wegener, Asteroid des Hauptgürtels
 Morbus Wegener, früherer Name für Granulomatose mit Polyangiitis, Gefäßentzündung
 R&M Wegener, deutsche Hutfabrik

Wegener steht für folgende geographischen Objekte:

in Antarktika:
 Wegener-Canyon, Tiefseerinne in der Lasarew-See
 Wegener Range, Gebirge im Palmerland
 Mount Wegener, Berg im Coatsland
 Wegenerinlandeis, Region im Königin-Maud-Land
 Wegenerisen, Region im Königin-Maud-Land

in Grönland:
 Wegener-Halbinsel (Wegener Halvø), Halbinsel
 Alfred-Wegener-Berg (Alfred Wegener Bjerg), Berg in den Stauning Alper
 Alfred-Wegener-Halbinsel, Halbinsel bei Uummannaq

Siehe auch:
 Wegner